Ла Палмиља има више значења:

 Ла Палмиља (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Палмиља (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Палмиља (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Палмиља (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Палмиља (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Палмиља, Ла Палма (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палмиља (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палмиља, Поломира (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палмиља (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палмиља (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палмиља (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палмиља (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палмиља (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палмиља (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палмиља (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику